Allwinner Technology Co., Ltd.  — китайский бесфабричный разработчник полупроводниковых приборов с штаб-квартирой в городе Чжухай в провинции Гуандун. Помимо штаб-квартиры фирма имеет технологический центр в Шэньчжэне, а также логистический центр в Гонконге. Фирма производит преимущественно системы на кристалле (SoC) на базе архитектуры ARM, а также графические процессоры и одноплатные компьютеры. Упомянутые системы на кристалле находят применение в смартфонах, планшетных компьютерах, ресиверах цифрового телевидения, видеокамерах и видеосистемах в автомобильной индустрии.

Среди известных систем на кристалле выделяются одноядерный процессор Allwinner A10, основанный на ARM Cortex-A8, а также многоядерные процессоры Allwinner A20 (двухъядерный) и Allwinner A31(s) (четырехъядерный), спроектированные на архитектуре Cortex A7. Allwinner A10 применяется на одноплатном компьютере Cubieboard, а Allwinner A20 используется в Cubieboard 2, в Cubietruck, Orange Pi, Banana Pi, Olimex Olinuxino-Micro.

Бэкдоры 
Компания замечена во встраивании бэкдора в свою версию ядра Linux, предлагаемом для устройств на базе процессоров Allwinner семейства sun8i (H3, A83T и H8). Бэкдор позволяет получить привилегии root через запись строки «rootmydevice» в файл «/proc/sunxi_debug/sunxi_debug».

Нарушение лицензии GPL 
Allwinner неоднократно был замечен в нарушении условий лицензии GPL.

Поддержка OpenBSD 
В связи с портированием OpenBSD на архитектуру ARMv7 появилась возможность установки этой системы на системах на кристалле семейства Allwinner A1x/A20. Проект «OpenBSD/armv7» существует с 2013 года.

Поддержка FreeBSD 
Операционная система FreeBSD активно портируется на разные процессоры Allwinner. На текущий момент поддерживаются: A10, A13, A20, A31, A31S, A64, A83T и H3

Продукты

Примечания 

Компании,_основанные_в_2007_году
Производители электроники Китая
Компании Чжухая